Добра може да се отнася за:

Гърция 
 Добра (на гръцки Довра), бивше село в Берско, родно място на Анастасиос Каратасос
 Добренски манастир, манастир в Берско

Литва 
 Добра, село в Вилнюски окръг

Полша 
 Добра, река, приток на Видава
 Добра, река, приток на Сомполна

 Добра, община в Лимановски окръг
 Добра, община в Лобезки окръг
 Добра, община в Полишки окръг
 Добра, община в Турешки окръг

 Добра, град в Великополско войводство, в Турешки окръг, в Община Добра
 Добра, град в Западнопоморско войводство, в Лобезки окръг, в Община Добра
 Добра, квартал на Явожно

 Добра, село в Великополско войводство, в Познански окръг, в Община Бук
 Добра, село в Долносилезко войводство, в Болеславешки окръг, в Община Болеславец
 Добра, село в Западнопоморско войводство, в Полишки окръг, в Община Добра
 Добра, село в Лодзко войводство, в Згежки окръг, в Община Стриков
 Добра, село в Лодзко войводство, в Ласки окръг, в Община Сенджейовице
 Добра, махала в Любушко войводство, в Жельоногорски окръг, в Община Швидница
 Добра, село в Мазовско войводство, в Плоцки окръг, в Община Булково
 Добра, село в Малополско войводство, в Лимановски окръг, в Община Добра
 Добра, село в Ополско войводство, в Крапковишки окръг, в Община Стшелечки
 Добра, село в Подкарпатско войводство, в Пшеворски окръг, в Община Шенява
 Добра, село в Подкарпатско войводство, в Саношки окръг, в Община Санок
 Добра, село в Поморско войводство, в Слупски окръг, в Община Дембница Кашубска
 Добра, село в Силезко войводство, в Заверченски окръг, в Община Пилица
 Добра, село в Швентокшиско войводство, в Сташовски окръг, в Община Сташов

Сао Томе и Принсипи 
 Добра, валута

Хърватия 
 Добра, река, приток на Купа

Чехия 
 Добра, село в Моравско-силезки край, във Фридек-Мистек окръг

Вижте също 
 Добра вода
 Добра година
 Добра надежда
 Добра поляна